

Persone 
 Fred Karno – circense britannico
 Rano Karno – attore e politico indonesiano
 Rendra Karno – attore indonesiano

Personaggi immaginari 
 Madelein Karno – personaggio ricorrente nei romanzi di Lene Kaaberbøl